Srpska hokejaška liga iz Srbije
 Swiss Handball League, prva rukometna liga Švicarske